Яропо́лк Влади́мирович (1082, Чернигов — 18 февраля 1139, Киев) — 5-й из 8-и сыновей Владимира Мономаха, князь переяславский, великий князь киевский с 1132. При нём распалось единое Древнерусское государство.

До великого княжения 
Ярополк родился, вероятнее всего, в Чернигове, где тогда княжил его отец Владимир Мономах. В 1103 году он принял участие в походе против половцев. Мономах, ставший в 1113 году великим князем киевским, в 1114 году по смерти сына Святослава сделал Ярополка переяславским князем.

Как переяславский князь Ярополк участвовал в многочисленных походах против половцев. В 1116 году вместе с войсками отца он выступил против минского князя Глеба. Летописи говорят, что все население города Друцка было выведено им в южные переяславские земли. Ярополк поддерживал хорошие отношения с престарелым отцом, который часто доверял ему командовать войсками в войнах с половцами вместе со старшим братом Мстиславом. В 1125 году Ярополк отразил нападение половцев на Переяславское княжество в битве у Полкостеня.

Правитель распадающейся державы 

Ярополк стал великим князем киевским в 1132 году после смерти старшего брата Мстислава. Под его прямым контролем находился только Киев с окрестностями. Смелый воин и способный полководец, Ярополк был слабым политиком, не сумевшим остановить распад государства на отдельные княжества.
 
Яблоком раздора стала родовая столица Мономаховичей — Переяславское княжество. По сложившейся практике на переяславский престол обычно садился старший в роду. После перехода Ярополка на стол в Киеве, согласно лествичному праву оно должно было достаться старшему после Ярополка среди потомков Мономаха — его младшему брату Вячеславу. Но, вероятно, по уговору с Мстиславом Великим Ярополк после перехода из Переяславля в Киев перевёл на своё место его сына Всеволода Мстиславича. Младшие Владимировичи Юрий и Андрей не без оснований увидели в этом шаге намерение бездетного Ярополка сделать Мстиславичей своими наследниками, и Юрий выгнал Всеволода из Переяславля. Ярополк продолжал настаивать и перевел в Переяславль из Полоцка другого сына Мстислава — Изяслава. Этот шаг оказался ошибочным: в Полоцке началось восстание, к власти вернулись изгнанные потомки Всеслава-«чародея», и княжество обособилось от Киева. Под продолжающимся нажимом Юрия Ярополку пришлось переместить Изяслава Мстиславича в Туров, а переяславским князем в итоге стал «законный» наследник — Вячеслав Владимирович.

Однако Вячеславу не нравился Переяславль, стоявший на пути всех половецких набегов по левому берегу Днепра. В 1134 году он вернулся в Туров, отняв его у Изяслава. Тогда тот бежал в Новгород и вместе с братьями попытался овладеть Суздальской землёй, но неудачно.

Ярополк вновь попытался произвести передел столов: он предложил Юрию Переяславль, получив взамен большую часть Ростовского княжества. Но поскольку такое решение также никак не учитывало интересы Мстиславичей, они заключили союз с черниговскими князьями и летом 1135 года впервые вступили в войну против Ярополка.

Тогда новгородцы в 1136 году выгнали Всеволода Мстиславича, отложились от Киева и провозгласили «вольность во князьех». А Ярополку удалось договориться с Изяславом, отдав ему Волынское княжество; князя волынского Андрея Владимировича Доброго он посадил править Переяславлем.

Однако война с черниговцами и их союзниками половцами не прекращалась: они переходили Днепр и опустошали Киевскую землю, требуя Курск, которым за 8 лет до этого Всеволод расплатился с Мстиславом Великим за невмешательство того в спор за черниговское княжение между Всеволодом и его дядей Ярославом Святославичем. В августе 1136 года Ярополк был разбит на р. Супое войсками Всеволода Ольговича и по мирному договору согласился уступить ему Курск.

Последний раз потомки Мономаха объединились в самом начале 1139 года, когда Всеволод Ольгович вновь начал войну с Ярополком. На сей раз под знамёна киевского князя собрались войска Киева, Переяславля, Ростова, Полоцка, Смоленска, полки из Галича, 30 тыс чёрных клобуков и венгерское войско, которое прислал ему король Венгрии Бела II Слепец. Осада Чернигова заставила Всеволода заключить мир, не подразумевавший, однако, какого-то перераспределения территорий, и сохранявший то же соотношение сил. Незадолго до смерти Ярополк, в свою очередь, оказал Беле II помощь против его внутренних врагов. 18 февраля 1139 года Ярополк умер, передав престол брату Вячеславу.

Итоги правления 
В отличие от отца и старшего брата Ярополк не обладал ни дипломатическими навыками, ни авторитетом для удержания государства от распада на отдельные княжества. Смелый в молодости, к старости князь стал излишне осторожен в принятии решений и не смог завладеть инициативой в объективно начавшейся в 1130-х годах борьбе двух сил (младших Владимировичей с одной стороны, Ольговичей и Мстиславичей с другой). Позже к такой же ситуации оказался и последний из старших Мономаховичей Вячеслав.

К моменту смерти Ярополка вне его контроля уже находились Полоцк, Новгород и Чернигов. Номинальную лояльность Киеву сохраняло Ростово-Суздальское княжество.

Семья и дети 
В 1116 году Ярополк женился на аланке Елене, которая, по одной из версий, родила сына Василько Ярополковича (по другой версии, Василько был сыном Ярополка Изяславича).

Предки

Примечания

Литература

Ссылки 

 Ипатьевская летопись 
 Л.Войтович КНЯЗІВСЬКІ ДИНАСТІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 К.Рыжов Все монархи мира

Русские князья XII века
Великие князья киевские
Князья переяславские
Мономаховичи
Военачальники Древней Руси
Похороненные в Киеве
Рюриковичи по алфавиту
Умершие в 1139 году